Первомайский округ — единица административного деления Украинской ССР, существовавшая с апреля 1923 по июль 1930 года. Административный центр — город Первомайск.

Образован в 1923 году в составе Одесской губернии.

В июне 1925 года губернии на Украине были упразднены, и округ перешёл в прямое подчинение Украинской ССР.

По данным на 1926 год, округ делился на 15 районов: Богопольский, Викторштадтский, Врадиевский, Голованевский, Грушковский, Добровеличковский, Доманиевский, Любашевский, Константиновский, Криво-Озерский, Лысо-Горский (:uk:Лисогірський район), Ново-Архангельский, Ольшанский, Савраньский и Хощеватовский (:uk:Хащуватський район).

Округ упразднён в июле 1930, как и большинство округов СССР. Районы переданы в прямое подчинение Украинской ССР.

По данным переписи 1926 года численность населения составляла 665,5 тыс. чел. В том числе украинцы — 86,9%; евреи — 6,2%; русские — 2,6%; молдаване — 2,2%; болгары — 1,1%.

Примечания

Ссылки 
 Первомайский округ 

Округа УССР
Округа, образованные в 1923 году
Округа, упразднённые в 1930 году